

Musica 
 Grancassa (abbreviato cassa) – tamburo di dimensioni maggiori di un'orchestra sinfonica, di una banda musicale cittadina, o di una batteria in un gruppo musicale
 Cassa armonica o cassa di risonanza – in uno strumento musicale a corde o a percussione è quella struttura cava che aumenta l'intensità del suono e ne caratterizza il timbro, sfruttando il fenomeno fisico della risonanza

Tecnologia 
 Cassa – in ambito ferroviario, parte del veicolo ferroviario
 Cassa o carcassa – nelle armi da fuoco portatili, la parte in legno, plastica o altri materiali che unisce le diverse componenti e permette la presa, il puntamento ed il tiro
 Cassa acustica – diffusore acustico, contenente un sistema di altoparlanti
 Cassa di espansione – infrastruttura idraulica costruita in prossimità di un corso fluviale allo scopo di immagazzinarvi temporaneamente l'acqua durante le alluvioni, limitando così la probabilità di esondazione da parte del corso stesso
 Registratore di cassa – dispositivo per calcolare e memorizzare le transazioni di vendita unito normalmente ad un cassetto per immagazzinare il denaro ordinato nei vari tagli

Altro 
 Ras Cassa – ras abissino durante la guerra italo-etiopica
 Cassa o Casa – regione storica dell'odierno Gambia
 Cassa da morto – contenitore per le spoglie di un defunto
 Cassa – in contabilità, il conto patrimoniale dell'attivo dove vengono imputate le somme di denaro contante che l'impresa movimenta nel periodo di bilancio

Altri progetti